Muwallad ist der Familienname folgender Personen:

 Fahad al-Muwallad (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler
 Osama al-Muwallad (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler